Les élections régionales de 2008 au Frioul-Vénétie Julienne () ont eu lieu les 13 et  afin d'élire le président et les conseillers de la  du conseil régional de la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne pour un mandat de cinq ans.

Mode de scrutin 
Le conseil régional du Frioul-Vénétie Julienne est constitué de 59 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 57 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour, tandis que le candidat ayant terminé deuxième devient membre de droit du conseil.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 2008

Notes et références 

Frioul-Vénétie Julienne, 2008
Frioul-Vénétie Julienne
Politique au Frioul-Vénétie Julienne
Politique en avril 2008